Stormvloed van 1703 - algemeen artikel over deze storm, grotendeels van de KNMI-website afkomstig
 Decemberstorm 1703 - richt zich vooral op Engeland en is grotendeels gebaseerd op Engelse bronnen